Grand Beach ist der Name folgender geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Grand Beach (Maine), Ort im Cumberland County
 Grand Beach (Michigan), Ort im Berrien County

in Kanada:
 Grand Beach (Manitoba), Fließgewässer
 Grand Beach Provincial Park, Park in Manitoba